Бьяссоно () — город в Италии, в провинции Монца-э-Брианца области Ломбардия.

Население составляет 11 269 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 2757 чел./км². Занимает площадь 4 км². Почтовый индекс — 20046. Телефонный код — 039.

Покровителем коммуны почитается святитель Мартин Турский, празднование в четвёртый понедельник сентября.

Города-побратимы 
  Минусио, Швейцария (2010)

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 

Города Италии